Major István

 Major István (1819–1890) tüzérhadnagy, terménykereskedő
 Major István (1887–1963) tanár, kommunista politikus, diplomata, nagykövet
 Major István (1911–1986) labdarúgó-játékvezető
 Major István (1943) közgazdász, helyettes államtitkár
 Major István (1943) orientalista filológus
 Major István (1946) Pro Cultura díjas zenepedagógus, csellóművész, a székesfehérvári Hermann László Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola tanára, karnagya, művészeti vezetője, az Alba Regia Szimfonikus Zenekar első csellistája
 Major István (1949–2014) Európa-bajnok atléta, magasugró, olimpikon, edző
 Major István (1962) producer, a Filmteam alapítója
 Major István (1973) gordonkaművész, gordonka- és kamarazene-tanár, Alba Regia Szimfonikus Zenekar igazgatója, idősebb Major István zenepedagógus, csellóművész fia

hasonló nevűek

 Kocsi Major István (?–1744) református püspök